A Juventude e Família Missionária é um apostolado do movimento Regnum Christi, fundado em outubro de 1986 na cidade de Cotija, Michoacán no México, para atender o apelo do Papa João Paulo II a uma nova evangelização.
Voltado para jovens a partir dos 16 anos de idade e membros de famílias católicas.

O apostolado se dá através de missões, que são realizadas em cidades de todo o mundo, sendo a maior delas, as Megamissões intercontinentais de Páscoa.

Ver também 
 Regnum Christi
 Legionários de Cristo
 Movimentos eclesiais
 CLJ

Educação da Igreja Católica
Organizações de leigos católicos